Vogtei steht für:

 Machtbereich und Amtsgebäude eines Vogtes, siehe Vogt
 einen niederrangigen Gerichtsbezirk im süddeutschen Raum, siehe Gerichtsbezirk
 Vogtei (HRR), Rechtsinstitution im Heiligen Römischen Reich

Vogtei heißen folgende geographische Objekte:
 Vogtei (Gemeinde), Landgemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen 
 Vogtei (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

historisch:
 Landvogtei (Baden), Verwaltungsgliederung Anfang des 19. Jahrhunderts in Baden
 Obervogtei (Baden), Verwaltungsgliederung Anfang des 19. Jahrhunderts in Baden
 Vogtei Dorla, ehemalige Verwaltungsgemeinschaft in Thüringen, heute eine gebräuchliche Landschaftsbezeichnung
 Verwaltungsgemeinschaft Vogtei, ehemalige Verwaltungsgemeinschaft in Thüringen

Siehe auch:
 Voigtei